Третья смена, тройное бремя, тройная роль (англ. triple shift, triple burden, triple role) — это обязанность женщин не только работать, чтобы зарабатывать деньги и обеспечивать быт, но и другая когнитивная нагрузка. Некоторые исследователи называют её ментальной нагрузкой, другие описывают её как эмоциональный труд. Также понятие неразрывно связано с обязанностью постоянно ухаживать за собой для поддержания «товарного вида», которая является составляющей сексуальной объективации.

 История возникновения понятия («вторая смена») 
Третья смена происходит из понятия второй смены (также называемой двойным бременем, двойным днём, второй сменой и двойной обязанностью) — рабочей нагрузки людей, которые работают, чтобы заработать деньги, но которые также несут ответственность за значительное количество неоплачиваемого домашнего труда. Это явление также известно как вторая смена (англ. second shift), как в одноименной книге Арли Хохшильд. В парах, где оба партнера имеют оплачиваемую работу, женщины часто тратят значительно больше времени, чем мужчины, на домашние дела и уход за детьми, такие как воспитание детей или уход за больными членами семьи. Этот результат во многом устанавливается за счёт традиционных гендерных ролей, которые были приняты обществом с течением времени. Ограничения рынка труда также играют роль в определении того, кто выполняет основную часть неоплачиваемой работы.

Были предприняты усилия для документирования последствий двойного бремени для пар, оказавшихся в таких ситуациях. Во многих исследованиях прослеживается влияние гендерного разделения труда, и в большинстве случаев существует заметная разница между временем, которое мужчины и женщины вносят в неоплачиваемый труд.

 Понятие «третья смена» 
Понятие третьей смены — новый термин феминистской теории и психологических теорий, которые опираются на феминизм.

Считается, что тройное бремя, с которым сталкиваются женщины в результате их тройной роли в обществе, является серьезным препятствием для расширения экономических прав и возможностей женщин. Женская работа включает репродуктивную работу (домашняя работа, уход за детьми и их воспитание, уход за взрослыми, уход за больными, работа, связанная со здоровьем), производительную работу (работа на заработок и пропитание, включая работу на предприятиях неформального сектора либо на дому или по соседству, официальная занятость) и работа по управлению сообществом (включает в себя деятельность, в основном осуществляемую женщинами на уровне общины в отношении предоставления и управления предметами коллективного потребления). Такое разделение труда по признаку пола закрепляет подчинение женщин и не позволяет им полностью реализовать свой потенциал и пользоваться своими правами человека. Женщины в основном выполняют репродуктивную работу и, хотя во многих обществах она не считается «реальной» работой, в то же время она требует много времени, требует усилий и утомительна. Такое разделение труда, основанное на требованиях пола и времени, ограничило женщин частной сферой и не позволило женщинам заняться другой экономической деятельностью. Роджерс ссылается на «одомашнивание женщин» и утверждает, что домашняя идеология усилила идентификацию домашней сферы и дома как места женщины. Как таковая репродуктивная работа естественным образом считается женской работой. Домашняя работа не имеет четкого разграничения между отдыхом, она не имеет начала и конца, и во многих обществах женщины, как правило, работают дольше, чем мужчины.

 Причины 
Третья и вторая смены являются следствием комплекса причин, среди которых:Гендерная идеологияГендерные идеологии связаны с убеждениями о надлежащем поведении мужчин и женщин. Традиционные гендерные идеологии способствуют двойному и тройному бремени, потому что рассматривают женщин в качестве опекунов, а мужчин в качестве поставщиков, и каждый пол занимает свою сферу влияния.Ограничения рынка трудаНесмотря на расширение участия женщин в рабочей силе, гендерное разделение труда сохраняется. На рынке труда существует ряд ограничений, которые способствуют двойному и тройному бремени. Женщины непропорционально представлены в неформальной работе и сосредоточены на низкокачественных работах по найму.Социальное давлениеСуществуют различные социальные проблемы, которые создают двойное бремя, в том числе экономическое мышление, связанное с работой по дому, идеи о чистой прибыли в семье и восприятие, что женщины чаще обращаются за декретным отпуском, чем мужчины. Многие классические экономисты считают, что забота о детях не способствует экономическому росту нации.Политическое давление' 

Политики обычно рассматривают работу только как оплачиваемую работу и не принимают во внимание взаимозависимость между неоплачиваемой работой и оплачиваемой работой. Также часто считается, что женщины принимают экономические решения аналогично мужчинам. Обычно это не так, потому что для мужчин оплата — это просто компенсация за потерянное свободное время. Тем не менее, для женщин, когда они работают в оплачиваемом секторе, они все еще теряют деньги, потому что им приходится выделять средства на домашний труд, который они не могут сделать, например, уход за детьми или приготовление обеда с нуля из-за нехватки ресурсов во время ухода за детьми.

 Эмоциональная (ментальная) нагрузка 
Исследование 2017-го года в серии Modern Family Index (MFI), подготовленный по заказу Bright Horizons Family Solutions'' показало, что даже несмотря на то, что женщины неуклонно набирают силу, будучи кормильцами семьи, а мужчины берут на себя больше домашних обязанностей по воспитанию детей, чем их отцы до них, женщины всё ещё несут дополнительное бремя: умственную нагрузку. Матери, имеющие работу, которая является основным источником дохода их семьи, также в два-три раза чаще управляют домашним хозяйством и расписанием детей, чем отцы-кормильцы, и более чем на 30 процентов чаще, чем другие работающие матери, заботятся обо всем, включая семейный финансы и организацию семейного отдыха.

Исследование показало, что концепция, широко известная как «ментальная нагрузка», реальна и измерима. Работающие матери не только отвечают за половину своих обязанностей по воспитанию и ведению домашнего хозяйства, но и организуют, напоминают и планируют практически все семейные вопросы. Обязанности по дому только возрастают, когда женщины приносят домой основный источник дохода. В то время как 40 процентов современных семей имеют женщин-кормильцев: матери-кормильцы в три раза чаще, чем отцы-кормильцы, составляют расписание своих детей и несут ответственность за посещение ими мероприятий и встреч (76% против 22%).

У них в три раза больше шансов стать волонтерами в школе (63% против 19%)

Вероятность выполнения всех семейных обязанностей у них почти в два раза выше (71% против 38%).

Все это означает, что большинство женщин ежедневно служат не только в качестве родителя и опекуна для своих семей, но и в качестве «неофициальных хранителей того, где и когда должна находиться вся семья».

Критика 
В документе, отвергающем статистику Европейского фонда улучшения условий жизни и труда как «основного источника тенденциозной полемики в отношении несправедливого бремени женщин и гендерного неравенства», утверждается, что идея двойного бремени является мифом, и вместо этого делается вывод о том, что «в среднем женщины и мужчины по всей Европе проводят одинаковое общее количество продуктивного рабочего дня, после того как оплачиваемая работа и неоплачиваемая работа по дому суммируются — примерно восемь часов в день».

Примечания 

Феминизм